Sabary (ukrainisch ; russisch Забары) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka, siehe Sabary (Domaniwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Sabary (Sarata)